Chrysler steht für:
 Chrysler, einen US-amerikanischen Fahrzeughersteller
 Chrysler Ireland, ehemaliges irisches Montagewerk für Automobile
 Fiat Chrysler Automobiles Ireland, ehemaliges irisches Montagewerk für Automobile
 Thai Chrysler Automotive, Tochtergesellschaft der amerikanischen Chrysler Group zur Versorgung des südostasiatischen Raums

im NRHP gelistete Objekte:
 Chrysler Building, in New York, New York, ID-Nr. 76001237
 Chrysler Enclosure, in New Castle, Indiana, ID-Nr. 99001156

Chrysler ist der Familienname folgender Personen:
 Dick Chrysler (* 1942), US-amerikanischer Politiker
 Dorit Chrysler (* 1966), österreichische Sängerin und Thereminspielerin
 Morgan Henry Chrysler (1822–1890), General der Unionsarmee im Amerikanischen Bürgerkrieg
 Walter Percy Chrysler (1875–1940), Begründer der Chrysler Corporation
 Walter Percy Chrysler, Jr. (1909–1988), US-amerikanischer Unternehmer und Kunstsammler

Siehe auch:
 Chrysler Museum of Art, Kunstmuseum in Norfolk, Virginia
 Walter P. Chrysler Museum in Auburn Hills, Michigan
 Crisler
 Krissler